Souci ist der Name von:

 Emery J. San Souci (1857–1936), amerikanischer Politiker
 Siegfried Walter Souci (1904–1992), meist S.W. Souci, deutscher Lebensmittelchemiker